Шэн () — главное мужское амплуа в китайской опере, чаще всего представляет достойных и порядочных персонажей. В современном театре включает также роли, которые ранее были характерны для утратившего самостоятельность амплуа мо.

Особенности амплуа 
В отличие от цветастого грима амплуа чоу и хуалянь, для большинства ролей шэн (также как и для большинства ролей дань) используется простой грим: краска наносится в основном на брови и область вокруг глаз, чтобы подчеркнуть очарование и элегантность персонажей. Яркость грима отражает характер персонажа: насыщенный красный цвет может свидетельствовать о крепком телосложении героя и его молодости, у старых и болезненных героев цвет будет светлее.

Среди актёров амплуа хуалянь следует отметить таких мастеров, как  (), Тань Синьпэй (),  (),  (),  (), Ли Шаочунь (),  () и других.

Разновидности 
Шэн подразделяется на три основных типа амплуа:
 Старший шэн () — это мужчина средних лет или в возрасте, его речь величественна и естественна. Почти всегда лаошэн носит искусственную бороду, цвет которой определяет его возраст: наиболее молодые — с чёрной бородой, постарше — с серой, старики — с белой. Это амплуа используется для ролей уважаемых высокопоставленных персонажей, включая императоров, пожилых учёных и чиновников. В момент зарождения пекинской оперы лаошэн был наиболее распространённым и востребованным амплуа.

 Шэн-воин () — это молодой человек, хорошо владеющий оружием и боевыми искусствами. Для ролей ушэн актёру необходима серьёзна акробатическая подготовка. Чаще всего это амплуа используется для ролей генералов и храбрых воинов, а также благородных мятежников.

 Младший шэн () — это хорошо воспитанный перспективный юноша с тонкими чертами лица. Не носит ни военного обмундирования, ни бороды. В подавляющем большинстве случаев сяошэн — это персонаж второго плана. Это амплуа используется для ролей молодых людей, изучающих науки. Чтобы подчеркнуть молодость персонажа, исполнители ролей сяошэн сочетают пение фальцетом с речью более низким голосом, чтобы имитировать ломающийся голос.

Отдельным типом амплуа шэн является шэн-ребёнок (). Роли этого амплуа играются только молодыми мальчиками, именно возраст играет здесь ключевую роль, поэтому актёры не могут специализироваться на вавашэн. Также для ролей вавашэн не используются особые техники пения — юные актёры поют собственными голосами.

Примечания 

Китайская опера
Театральные амплуа